Brode ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Brode (1890–1967), deutsche Malerin
 Heinrich Brode (1874–1936), deutscher Jurist und Konsul
 Max Brode (1850–1917), deutscher Geiger und Dirigent
 Wallace Reed Brode (1900–1974), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Brøde, Insel vor der Südspitze Südgeorgiens im Südatlantik